

Пристанціонний — селище, Тоцький район, Оренбурзька область
 Пристанціонний — селище, Шуміхинський округ, Курганська область